Реус — місто, розташоване в Автономній області Каталонія у Іспанії.
 Реус (аеропорт) — аеропорт, розташований у 7,5 км від міста Тарагона у муніципалітеті Реус.
 Реус Депортіу — іспанський футбольний клуб з Реуса.

Також 
 Реус (прізвище)